Tabel van gemeenten in Limburg (Nederland), Nederlands Limburg.
 Lijst van gemeenten in Limburg (België), Belgisch Limburg.